Plaats in Indonesië
 Widoro (Karangsambung), een plaats in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Widoro (Sidoharjo), een plaats in het regentschap Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Widoro (Gandusari), een plaats in het regentschap Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Widoro (Krejengan), een plaats in het regentschap Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Widoro (Donorojo), een plaats in het onderdistrict Donorojo van het regentschap Pacitan in de provincie Oost-Java
 Widoro (Pacitan), een plaats in het onderdistrict Pacitan van het regentschap Pacitan in de provincie Oost-Java